Wexford (plaats), een plaats in Ierland
Wexford (kiesdistrict), een kiesdistrict van Ierland
County Wexford, een graafschap in Ierland
Wexford County, een county in de Amerikaanse staat Michigan

Zie ook
Inspector Wexford, een Britse politieserie